Gminy w USA:
 Muddy Fork (ang. Muddy Fork Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Muddy Fork (ang. Muddy Fork Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike